De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1899-1902 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1899 en de verkiezingen van 1902. De zittingsperiode ging in op 19 september 1899 en liep af op 16 september 1902.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1899

Liberalen (24 zetels)
Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein
Frederik Herman Pieter van Alphen
Willem Adriaan Bergsma
Jan Breebaart Kzn.
Herman Frederik Bultman
Hendrik Fennema
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Johan Herman Geertsema Czn.
Maurits Cornelis van Hall
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Dirk Laan
Hendrik van Lier
Hendrik Rudolph van Marle
Albertus van Naamen van Eemnes
Hermanus Adrianus Nebbens Sterling
Frederik Salomon van Nierop
Anthony Ewoud Jan Nijsingh
Cornelis Pijnacker Hordijk
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Theodorus Petrus Viruly
Benjamin Marius Vlielander Hein
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt

Katholieken (13 zetels)
Jacob Willem van den Biesen
Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers
Petrus van der Does de Willebois
Léon Magnée
Willem Merkelbach
Leo van Nispen tot Sevenaer
Willem Hubert Pijls
Willem Prinzen
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Hubert Gérard Louis Regout
Alphons Sassen
Stephanus Martinus van Wijck
Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann

Vrije liberalen (7 zetels)
Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval Faure
Gerrit Jan van Heek
Eduard Nicolaas Rahusen
Joan Röell
Jan Willem Hendrik Rutgers van Rozenburg
Frederik Bernard s'Jacob
Sjoerd Vening Meinesz

Vrij-antirevolutionairen (3 zetels)
Willem Gerard Brantsen van de Zijp
Karel Antonie Godin de Beaufort
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye

Antirevolutionairen (2 zetels)
Titus van Asch van Wijck
Robert Melvil van Lynden

Conservatieven (1 zetel)
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1899 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1899
 28 september: Hendrik Rudolph van Marle (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Alexander Johannes Dijckmeester (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 1 februari 1900 geïnstalleerd.
 16 oktober: Willem Hubert Pijls (katholieken) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Limburg kozen Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich als zijn opvolger, hij werd op 6 december dat jaar geïnstalleerd.
 8 november: Willem Gerard Brantsen van de Zijp (vrij-antirevolutionairen) overleed. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Pieter Cornelis 't Hooft (antirevolutionairen) als zijn opvolger, hij werd op 27 december dat jaar geïnstalleerd.

1900
 20 april: Alphons Sassen (katholieken) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de arrondissementsrechtbank van Breda. Hij werd herkozen door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en werd op 28 mei dat jaar opnieuw geïnstalleerd.
 18 december: Maurits Cornelis van Hall (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Johannes Tak van Poortvliet als zijn opvolger, hij werd op 31 januari 1901 geïnstalleerd.

1901
 15 maart: Willem Adriaan Bergsma (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Friesland kozen Auke Bloembergen Ezn. als zijn opvolger, hij werd op 22 april dat jaar geïnstalleerd.
 20 mei: Auke Bloembergen Ezn. (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Friesland kozen Johan George Gleichman (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 18 juni dat jaar geïnstalleerd.
 1 augustus: Titus van Asch van Wijck en Robert Melvil van Lynden (beiden antirevolutionairen) vertrokken uit de Eerste Kamer vanwege hun benoeming tot minister in het kabinet-Kuyper. De Provinciale Staten van Zeeland kozen Willem Hovy als opvolger van van Asch van Wijck, de Provinciale Staten van Utrecht kozen Maurits van Asch van Wijck als opvolger van Melvil van Lynden. Beiden werden op 17 september dat jaar geïnstalleerd.
 18 augustus: Joan Röell (vrije liberalen) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Simon van Velzen (antirevolutionairen) als zijn opvolger, hij werd op 17 september dat jaar geïnstalleerd.
 24 augustus: Stephanus Martinus van Wijck (katholieken) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg als zijn opvolger, hij werd op 2 december dat jaar geïnstalleerd.
 22 oktober: Leo van Nispen tot Sevenaer (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Utrecht kozen Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein als zijn opvolger, hij werd op 2 december dat jaar geïnstalleerd.

1902
 3 maart: Isaäc Dignus Fransen van de Putte (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Jean Gustave Stanislas Bevers (katholieken) als zijn opvolger, hij werd op 28 april dat jaar geïnstalleerd.
 7 maart: Albertus van Naamen van Eemnes (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Isaac Antoni van Roijen als zijn opvolger, hij werd op 28 april dat jaar geïnstalleerd.
 10 april: Theodorus Petrus Viruly (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Jacob Petrus Havelaar (vrij-antirevolutionairen) als zijn opvolger, die tijdens deze zittingsperiode niet meer werd geïnstalleerd.
 14 april: Léon Magnée (katholieken) overleed. De Provinciale Staten van Limburg kozen François Coenen als zijn opvolger, hij werd op 2 juni dat jaar geïnstalleerd.
 15 mei: Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Friesland kozen Jacob Sickenga (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 30 juni dat jaar geïnstalleerd.

1899-1902
Nederlandse politiek in 1899
Nederlandse politiek in 1902